Een Onze-Lieve-Vrouw-van-Goede-Raadkerk is een kerk gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Goede Raad.

België 
 Église Notre-Dame du Bon Conseil (Marchienne-au-Pont)

Frankrijk 
 Église Notre-Dame du Bon Conseil (Parijs)
 Église Notre-Dame du Bon Conseil (Wattrelos)

Nederland 
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Goede-Raadkerk (Beverwijk)
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Goede-Raadkerk (1898, Den Haag)
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Goede-Raadkerk (Den Haag)
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Goeden-Raadkerk (Honselersdijk)
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Goede-Raadkerk (Maastricht), voormalige parochiekerk in de wijk Malpertuis
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Goede-Raadkerk (Mariaheide)
 Broekhovense kerk (Tilburg), gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Goede Raad
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Goede-Raadkerk (Utrecht)

Zie ook 
 Onze-Lieve-Vrouw van Goede Raad en Heilige Jozefkerk (Asenray)
 Sint-Annakapel (Breda), gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Goede Raad
 Overzicht Mariakerken (doorverwijzing)

Kerkgebouw naar patroonheilige